Casarea kan syfta på:
 Ledkäksboa, en orm

Geografi

Italien 

 Casarea (ort i Italien), Kampanien, Provincia di Napoli,

Turkiet 

 Kayseri, provinshuvudstad, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar